Лос Метатес има више значења:

 Лос Метатес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Метатес (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Метатес (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Метатес (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Метатес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Метатес (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Метатес, Ел Банкито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Метатес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Метатес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Метатес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику